Almanaque – publicação com datas das principais efemérides astronômicas
Ou ainda: 
Almanaque (álbum) – de Chico Buarque
Almanaque (grupo) –  grupo de música popular portuguesa dirigido por José Alberto Sardinha e Vitor Reino
Almanaque (programa de televisão) - da Globo News

Desambiguação